Linksverschiebung bezeichnet
 in der Informatik die Anwendung einer bitweisen Operation, siehe Logische Verschiebung
 in der Medizin eine Veränderung des Differentialblutbildes, siehe Kernverschiebung